Andreas Hofgaard Winsnes (1889-1972, historien littéraire et éducateur norvégien.
 Fredrik Winsnes (1975-), footballeur professionnel norvégien.
 Hanna Winsnes (1789-1872), femme de lettres norvégienne.

Patronyme norvégien